Осе́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, адміністративний центр департаменту Йонна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний схід від Парижа, 125 км на північний захід від Діжона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

 Список муніципалітетів департаменту Йонна

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 17030 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 34438,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Спорт 
У місті діє професійний футбольний клуб «Осер»

Персоналії 
 Жан Бати́ст Жозеф Фур'є́ (фр. Jean Baptiste Joseph Fourier; 21 березня 1768 — 16 травня 1830) — французький математик і фізик
 Жан-Поль Раппно (* 1932) — французький кінорежисер та сценарист.

Кухня

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Осер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Дама із Осера
 Герман Осерський
 Гужери

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Йонна
Осер